Pedro Díaz Chavero Escritor. 

Ha dedicado parte de su vida al sindicalismo y otras causas sociales.
En el 36º Congreso de UGT, celebrado en abril de 1994, fue elegido para ocupar la secretaría de Acción Institucional, de la Comisión Ejecutiva Confederal, llegando en el siguiente congreso a ocupar una de las siete secretarías ejecutivas de UGT. 

Fue el encargado de negociar la reforma de las pensiones, primero con el PSOE en 1996 y a partir de esa fecha, tras el cambio de gobierno, con el PP. Finalmente UGT se retiró de la negociación siguiendo directrices personales de Cándido Méndez, decisión con la que Díaz Chavero no estuvo de acuerdo y que le llevó a dimitir de todas sus responsabilidades en el sindicato y volver a su puesto de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Pedro Díaz Chavero abandonaría posteriormente su actividad sindical en UGT por considerar que la independencia del Sindicato estaba siendo cuestionada.
Tras la salida de Méndez volvió a su militancia en UGT y ha sido elegido Secretario de Acción Sindical y Delegado Sindical por UGT en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ha publicado artículos y escritos sobre protección social, educación ambiental y participación institucional en las sociedades desarrolladas.

Es fundador y presidente honorífico de la Asociación para la Difusión del Español y la Cultura Hispánica, fundada en 1997 y director editorial de la editorial https://lettere.es/.

Ha publicado varias novelas entre las que destaca "Habitación 226", un relato sobrecogedor de los años sesenta contados por un adolescente, Toñín, alter ego del propio autor, cuentos y relatos cortos. 

Sindicalistas de la Unión General de Trabajadores de España